Podwólcze – część wsi Rawa, w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Podwólcze – osada wsi Tryńcza, w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza